Ludwigshagen ist ein deutscher Ortsname:
 Ludwigshagen (Elsoff), Wohnplatz in der Gemeinde Elsoff (Westerwald), Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Ludwigshagen, bis 1938 Lodigowen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Łodygowo (Biała Piska) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen